Вальтер Линсенмайер (, 18 августа 1917 — 31 октября 2000) — швейцарский учёный, художник-иллюстратор, энтомолог, коллекционер, крупный специалист по систематике ос-блестянок (Chrysididae), описавший более 600 новых для науки видов и подвидов.

Биография 
Родился 18 августа 1917 года в Штутгарте (Германия), но его семья переехала в Швейцарию, когда ему был всего год. Сначала он работал мастером по лепнине стукко по той же профессии, что и его отец. Затем он получил степень преподавателя рисунка и иллюстрации в Университете прикладных наук и искусств Люцерна и стал профессиональным иллюстратором, специализирующимся на иллюстрациях природы. Он написал и проиллюстрировал несколько книг, самая известная из которых «Насекомые мира» с 1888 иллюстрациями была опубликована в 1972 году. Американский актёр Телли Савалас консультировался с этой работой в пятом эпизоде первого сезона из сериала Kojak. В 1951 году Линсенмайер и его отец, который также был талантливым таксидермистом, основали «Tierweltpanorama», частный музей, в котором в естественной среде обитания выставлено более 800 чучел животных со всего мира.

Он был особенно известен своими детализированными иллюстрациями животных, растений и насекомых, которые широко публиковались в журналах и книгах. Он также был одним из самых важных экспертов XX века по осам-блестянкам (Chrysididae) и описал более 600 новых видов и подвидов этих жалящих насекомых. В 1982 году был удостоен почетной докторской степени Honoris causa Бернского университета в знак признания его научных и художественных достижений и премии Эрнста Юнгера в области энтомологии от имени Земли Баден-Вюртемберг в 1992 году (Ernst-Jünger-Preis für Entomologie).

Обладая глубокой любовью к природе, острым наблюдением, вниманием к деталям, а также к основам, Вальтер Линсенмайер создал бесчисленное количество работ, которые поражают не только своей научной точностью, но и удивительным художественным содержанием. Изображения были созданы для выставок и, прежде всего, множество иллюстраций для журналов, например для швейцарского ежемесячника «Du» и американского журнала «Life Magazin», молодежных журналов и книг, в том числе, «Tropische Schmetterlinge» («Тропические бабочки»), «Paradiesvögel und Kolibris» («Райские птицы и колибри»), «Orchideen» («Орхидеи») и «Singvögel» («Певчие птицы») — одни из самых известных иллюстрированных им книг.

Умер 31 октября 2000 года в Эбиконе (Швейцария) в возрасте 83 лет.

Эпонимия 
В честь Walter Linsenmaier были названы новые таксоны:
 Leptochilus (Lionotulus) linsenmaieri Gusenleitner, 1971;
 Nomada linsenmaieri Schwarz, 1974
 Evagetes linsenmaieri Wolf, 1970)
 Parnopes grandior ssp. linsenmaieri Agnoli, 1995

Основные труды 
Вальтер Линсенмайер был одним из самых известных швейцарских художников и энтомологов, которые когда-либо жили. Автор более 2000 картин и иллюстраций, опубликовал несколько десятков научных работ по систематике ос-блестянок, открыл и описал более 600 новых для науки видов и подвидов этих жалящих насекомых. Крупный коллекционер, собравший более 250 000 насекомых и создавший крупнейшую в мире коллекцию ос-блестянок (более 47 тыс. экз.).

 Linsenmaier W. & Handschin E. (1949) Tropische Schmetterlinge. Bilder aus der Wunderwelt tropischer Schmetterlinge. Silva Verlag, Zurich, 127 pp.
 
 Kupper W. & Linsenmaier W. (1952) Orchideen. Silva Verlag, Zurich, 127 pp.
 Linsenmaier W. 1957. Chrysis (Spintharichrysis) wahrmani Linsenm. nov. spec. In: Bytinski-Salz, H. (Ed.), Coleoptera and Hymenoptera from a journey through Asia Minor. II. Descriptions of new species and forms. Revue de la Faculté des Sciences de l’Université d’Istanbul 22(3): 13-170.
 
 
 Linsenmaier W. 1969. The chrysidid wasps of Palestine (Hym., Chrysididae). A faunistic catalogue with descriptions of new species and forms. Israel Journal of Entomology 4: 343—375. PDF
 Linsenmaier W. 1972. The insects of the World. New York: McGraw-Hill Company. 392 pp. ISBN 0-07-037953-X.
 Linsenmaier W. 1982. Neue Chrysididae aus Indo-Australien (Hymenoptera). Entomofauna 3(21): 323—350. PDF
 Linsenmaier W. 1984. Das Subgenus Trichrysis Lichtenstein in Nord- und Südamerika (Hym., Chrysididae, Genus Chrysis L.). Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft 57: 195—224. DOI: 10.5169/seals-402116
 Linsenmaier W. 1985. Revision des Genus Neochrysis Linsenmaier, 1959 (Hymenoptera, Chrysididae). Entomofauna 6(26): 425—487. PDF
 Linsenmaier W. 1987. Revision der Familie Chrysididae. (Hymenoptera). 4. Teil. Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft 60: 133—158. DOI: 10.5169/seals-402262
 Linsenmaier W. 1994. The Chrysididae (Insecta: Hymenoptera) of the Arabian Peninsula. Fauna of Saudi Arabia 14: 145—206. ISBN 3-7234-0014-0.
 Linsenmaier W. (1997) Die Goldwespen der Schweiz. Veröffentlichungen aus dem Natur-Museum Luzern, 9, 1-140.
 Linsenmaier W. (1999) Die Goldwespen Nordafrikas (Hymenoptera, Chrysididae). Entomofauna, 10 (Supplement), 1-210 pp.

Примечания

Литература 
 Herger P. (1995) Walter Linsenmaier und sein Werk. In: Linsenmaier, W. (Ed.), Tierweltpanorama. Ein Führer durch das Museum. Mit einem Beitrag von P. Herger über Walter Linsenmaier. Veröffentlichungen aus dem Natur-Museum Luzern, 7, pp. 51-54.
 Herger P. (2000) In Memoriam Dr. h.c. Walter Linsenmaier (18.8.1917-31.10.2000). Entomologische Berichte Luzern, 44, 173—178.
 Niehuis O. (2001a) Dr. h.c. Walter Linsenmaier U, 1917—2000. Carolinea, 59, 167—170.
 Rosa, Paolo; Bernasconi, Marco Valerio; Wyniger, Denise (21 July 2015). «The Linsenmaier Chrysididae collection housed in the Natur-Museum Luzern (Switzerland) and the main results of the related GBIF Hymenoptera Project (Insecta)». Zootaxa, Vol 3986, No., pp. 501—548.

Ссылки 
 Linsenmaier, Walter
 Walter Linsenmaier
 Bilderatelier Linsenmaier
 Linsenmaier, Walter(картин на сайте — 60)

Энтомологи XX века
Энтомологи Швейцарии
Художники Швейцарии
Художники XX века
Гименоптерологи
Энтомологи по алфавиту
Почётные доктора Бернского университета